Zločinački umovi () američka je kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „-{The Mark Gordon Company}-” u asocijaciji sa „-{CBS Television Studios}-” i „-{ABC Studios}-”. Originalni naziv bio je -{Quantico}- i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Serija je dobila i dve tzv. spin-off serije, Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog (), čija je premijera bila 16. februara, 2011. i Zločinački umovi: Preko granice (), čija je premijera bila 23. marta, 2016. godine.

U aprilu 2012, objavljena je video-igra zasnovana na seriji. U njoj se od igrača zahteva da ispituju mesta zločina i nađu tragove koji će im pomoći da reše misteriozna ubistva.

Koncept 
Serija je originalno fokusirana na Džejsona Gideona (Mendi Patinkin), Arona „Hoča” Hočnera (Tomas Gibson) i ostatak JAP-a, koju su u 1. sezoni još činili El Grinavej (Lola Glodini), Derek Morgan (Šemar Mur), Spenser Rid (Metju Grej Gubler), Dženifer Džaro (Andrea Džoj Kuk) i Penelopi Garsija (Kirsten Vangsnes).

Na početku 2. sezone je Kirsten Vangsnes je unapređena u glavnu postavu. Tokom 2. sezone, El napušta ekipu nakon 6. epizode (Babaroga), a nju je od 9. epizode iste sezone (Poslednja reč) zamenila Emili Prentis (Pejdžet Bruster), što je iznenadilo i Gideona i Hočnera.

U 2. epizodi 3. sezone (U imenu i krvi (U rođenju u smrti)) ekipu napušta i Gideon, a njega je Od 6. epizode iste sezone (O licu) zamenio Dejvid Rosi (Džo Mantenja), osnivač JAP-a, koji se vratio nakon što se neko vreme povukao zbog pisanja knjiga.

U 2. epizodi 6. sezone (Džej Džej) „Džej-Džej” odlazi iz tima na drugu funkciju u Pentagonu. U 10. epizodi iste sezone uveden je lik Ešli Sejver, ne nužno kao zamena za Džej-Džej, već da se jednostavno popuni praznina nakon njenog odlaska. Ešli je postala glavni lik na početku 15. epizode iste sezone, a na kraju 18. epizode iste sezone Emili Prentis napušta tim pod lažiranom smrću, bez objavljene zamene za nju. Džej-Džej se vratila u seriju u 18. i 24. epizodi, potpisana kao „specijalni gost”. Na kraju 6. sezone Ešli napušta glumačku postavu.

Na početku 7. sezone Emili i Džej-Džej se vraćaju u glumačku postavu. Na kraju iste sezone Emili napušta glumačku postavu zbog povratka u Interpol.

Na početku 8. sezone nju je zamenila dr Aleks Blejk. Na kraju 9. sezone ona napušta JAP zbog Rida koji je bio ranjen.

Na početku 10. sezone ju je zamenila Kejt Kalahan. Na kraju iste sezone ona i Džej-Džej napuštaju glumačku postavu zbog trudnoće.

Džej-Džej se vratila sa bebom u naručju na početku 11. sezone, a zvanično se u tim vratila na početku 7. epizode iste sezone. Džej-Džej se zbog trudnoće nije pojavljivala od 2. do 6. epizode 11. sezone. U 18. epizodi 11. sezone Šemar Mur napušta seriju. Pejdžet Bruster je gostovala u sledećoj epizodi.

Adam Rodrigez je kao Luk Alvez na početku 12. sezone zamenio Šemara Mura. Ejša Tajler, koja je imala epizodnu ulogu dr. Tare Luis u 11. sezoni, je unapređena u glavnu postavu na početku 12. sezone. Tomas Gibson je zbog incidenta sa jednim od producenata serije otpušten i pojaviće se samo u 1. i 2. epizodi 12. sezone. Pejdžet Bruster se vratila u glavnu postavu u 3. epizodi 12. sezone nakon Gibsonovog odlaska. Demon Gampton se pridružio glavnoj postavi na početku 8. epizode 12. sezone kao Stiven Voker, ali je otpušten nakon 12. sezone.

Danijel Heni, koji se epizodno pojavljivao u 10. i 12. sezoni i koji je bio član glavne postave serije Zločinački umovi: Preko granice, je unapređen u glavnu postavu na početku 13. sezone.

Termin „nesub” (), često korišćen u seriji, skraćenica je od „-{Unknown Subject}-”, tj. „nepoznati subjekat” u istrazi.

Likovi

Glavni 

 Džejson Gidion (tumači ga Mendi Patinkin) — Gidion je poznat kao najbolji profajler JAP-a. Nakon niza emocionalno iscrpljujućih slučajeva i ubistva njegove prijateljice Sare u njegovoj vlastitoj kući od strane serijskog ubice u bekstvu, on počinje da oseća da je „sagoreo” i vraća vođstvo tima Hočneru. U njegovoj poslednjoj sceni vidimo ga kako konobarici u jednom restoranu u Nevadi govori kako ne zna gde je pošao ni kako će znati da je stigao na odredište, a zatim seda u auto i odlazi u nepoznatom pravcu.

 Aron „Hoč” Hočner (tumači ga Tomas Gibson) — Studirao je pravo i bivši je tužilac. Hoč je napustio tim da bi njega i sina prebacili u program zaštite svedoka.

 El Grinavej (tumači je Lola Glodini) — Poput Hočnera, i ona je prvo bila raspoređena u Sijetl, a zatim je došla u JAP kao ekspert za seksualne zločine. Dok je sama iz zasede nadgledala osumnjičenika za niz silovanja, upala je u njegovu kuću i hladnokrvno ga ubila. Lokalna policija je to proglasila samoodbranom, ali su Gidion i Hočner doveli u pitanje njenu sposobnost kao profajlera nakon ovog slučaja. Uskoro je dala otkaz, predavši Hočneru značku i pištolj, uz izjavu da to „nije priznanje krivice”.

 Derek Morgan (tumači ga Šemar Mur) — Morgan je samopouzdan, uverljiv, uporan i često „vrelog” temperamenta. U 18. epizodi 11. sezone (Lepa katastrofa) Morgan je napustio tim da bi mogao da brine o porodici.

 Spenser Rid (tumači ga Metju Grej Gubler) — Dr Rid je najmlađi član JAP-a. On je genije koji je sa 12 godina završio srednju školu u Las Vegasu i ima doktorate iz matematike, hemije i inženjeringa, te diplome iz psihologije i sociologije, a radi i na diplomi iz filozofije.

 Dženifer „Džej-Džej” Džaro (tumači je Andrea Džoj Kuk) — Njena dužnost je veza s medijima i lokalnim policijama.

 Penelopi Garsija (tumači je Kirsten Vangsnes) — Garsija je kompjuterska tehničarka JAP-a u njihovom središtu u Kvantiku. Nije latinskoameričkog porekla, kao što njeno prezime nagoveštava.

 Emili Prentis (tumači je Padžet Bruster) — Ona je ćerka ambasadorke Elizabet Prentis (Kejt Džekson). Nakon što El napusti ekipu, Prentisova se pojavljuje s papirima na osnovu kojih je dodeljena JAP-u.

 Dejvid Rosi (tumači ga Džo Mantenja) — Rosi je vrlo iskusan profajler koji je nekad radio s Hočnerom na samom početku rada JAP-a, da bi kasnije otišao u prevremenu penziju zbog pisanja knjiga i držanja predavanja o analizi kriminalaca, sve dok se dobrovoljno nije vratio u JAP nakon Gidionovog odlaska.

 Ešli Siver (tumači je Rejčel Nikols) — Ona je kadetkinja koja trenutno pohađa FBI-jevu akademiju u Kvantiku. Regrutirao ju je Hoč da mu pomogne u istrazi višestrukih ubistava u jednoj zatvorenoj zajednici. Kada se Džej-Džej vratila u tim na početku 7. sezone, Ešli je prebačena u tim Endi Svon.

 Aleks Blejk (tumači je Džin Triplhorn) — Ona je ligvistkinja koja je bila u JAP-u od početka osme sezone do kraja devete sezone.

 Kejt Kalahan (tumači je Dženifer Lav Hjuit) — Ona je nadzorni specijalni agent specijalizovan za specijalne zadatke. Na kraju desetog ciklusa je otišla na trudničko bolovanje u trajanju od godinu dana, ali vratiće se u tim na početku dvanaestog ciklusa.

 Tara Luis (tumači je Ejša Tajler) — Ona je nadzorni specijalni agent. Na početku 11. ciklusa je zamenila Kejt, a od 12. ciklusa je stalni član ekipe.

 Luk Alvez (tumači ga Adam Rodrigez) — On je nadzorni specijalni agent. Nekada je bio agent Jedinice za begunce. Nekada je služio u Iraku kao vojni rendžer. Luk je zamenio Morgana.

 Stiven Voker (tumači ga Dejmon Gapton) — On je nadzorni specijalni agent. U 8. epizodi 12. sezone je popunio Hočovo mesto u ekipi. Na početku 13. sezone podlegao povredama u saobraćajnoj nesreći.

 Metju Simons (tumači ga Danijel Heni) — One je nekadašnji član Međunarodne odzivne ekipe. Na početku 13. sezone prešao u JAP.

Epizodni 
 Hejli Bruks Hočner (Sezone 1-3, 5, 9) (tumači je Meredit Monro) — Ona je bila Hočnerova srednjoškolska ljubav, a kasnije su se venčali i krajem 2005. dobili sina Džeka.

 Dr Dajana Rid (Sezone 1-2, 4, 12) (tumači je Džejn Linč) — Ona je Ridova majka i, poput njega, ima -{IQ}- genija. Tokom 12. ciklusa se vratila u seriju. Pred kraj istog ju je otela Lindzi Von na nagovor Ket Adams, ali je spašena.

 Glavna direktorka Odseka Erin Straus (Sezone 2-3, 5-9) (tumači je Džejn Atkinson) — Ona je direktno nadređena šefu JAP-a Hočneru.

 Detektiv Vilijam Lamontejn ml. (Sezone 2-5, 7-9) (tumači ga Džoš Stjuart) — Prvi se put pojavio u epizodi („Jones”) kao detektiv u policiji Nju Orleansa koji istražuje slučaj serijskog ubice koji je nekad vodio njegov otac.

 Tehnički analitičar Kevin Linč (Sezone 3-10) (tumači ga Nikolas Brendon) — Prvi se put pojavio u epizodi (Penelope), u kojoj mu je bilo naređeno da pretraži Garsijin kompjuter kako bi otkrio ko ju je ranio.

 Džordan Tod (Sezone 4) (Meta Golding) — Nju je „Džej-Džej” izabrala za svoju zamenu dok se ona ne vrati s porodiljskog bolovanja.

 Glavni direktor Odseka Mateo „Mat” Kruz (Sezone 9-10) (Esai Morales) — On je nasledio pokojnu Erin Straus kao novi glavni direktor odseka u devetoj sezoni.

Značajniji negativci 
 Frenk Bitkof (sezona 2) (tumači ga Kit Karadin) — On je klasični primer psihopate.

 Džordž Fojet, „Bostonski koljač” (sezone 4-5, 9) (tumači ga K. Tomas Hauel) — Prvi se put pojavio u epizodi „Osveta”.

 Bili Flin, „Princ tame” (sezone 5-6) (tumači ga Tim Kari) — Rođen 1955. godine u južnoj Kaliforniji. Njegova majka, Nora Flin je bila prostitutka koja bi ga stavljala u ormar spavaće sobe, a onda bi imala polni odnos sa svojim klijentima.

 Piter Luis, „Gospodin Grebač” (sezone 10-13) (tumači ga Bodi Elfman) — On je serijski ubica koji je koristio posebnu drogu da bi manipulisao ljudima kako bi ubijali druge za njega. Na početku 13. sezone se ubio skokom sa krova.

Epizode 

Od 18. aprila 2018. godine je prikazano 299 epizoda serije.

Ukrštanja 
 Borba (S05E18) je poslužila kao početna epizoda za seriju Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog, koja je emitovana od 26. februara do 25. maja 2010. godine.

 Preko granice (S10E19) je poslužila kao početna epizoda za seriju Zločinački umovi: Preko granice, koja je emitovana od 16. marta 2016. do 17. maja 2017. godine.

Ogranci

Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog 
Serija Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog je debitovala 16. februara 2011. godine na kanalu -{CBS}- i ukinuta je 25. maja iste godine zbog niske gledanosti.

Glavnu postavu su činili Forest Vitaker kao Semjuel „Sem”/„Kup” Kuper, Džin Garofalo kao Bet Grifit, Majkl Keli kao Džonatan „Prorok” Sims, Bo Garet kao Džina Lasal, Met Rajan kao Mik Roson i Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija.

Zločinački umovi: Preko granice 
Serija Zločinački umovi: Preko granice je debitovala 16. marta 2016. godine na kanalu -{CBS}-. Serija je ukinuta nakon što je druga sezona imala jako lošu gledanost.

Glavne uloge tumače Gari Sinis kao Džek Garet, Alana De La Garza kao Klara Siger, Danijel Heni kao Metju „Met” Simons, Tajler Džejms Vilijams kao Ras „Monti” Montgomeri i An Femki kao Mej Džarvis.

Franšiza

Spoljašnje veze 

 
Američke serije
Америчке серије које су се почеле приказивати 2005.
Америчке серије које су се престале приказивати 2020.
Оригинални програм ТВ мреже CBS
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија Paramount Television
Телевизијске серије CBS Studios-а
Телевизијске серије студија ABC Signature Studios